Mouez est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Mouez Hassen (né en 1995), gardien franco-tunisien de football

Musique
Mouez Breiz, label discographique breton
Mouez Port-Rhu, groupe de chants de marins breton